

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 6 podstawowych 
 Brzozowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka 
 Brzozowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Brzozowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Brzozowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Brzozowiec – część wsi Kępie w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Brzozowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Brzozowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Brzozowiec – przysiółek wsi Czaszyn w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz
 Brzozowiec – część wsi Galów w woj. świętokrzyskim w pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Brzozowiec – część wsi Murzynowo Leśne w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy